Barotse - równina w zachodniej Zambii.

Średnią wysokością jest 1000 m n.p.m. Występują lasy galeriowe i sawanny. W porze deszczowej występują powodzie, spowodowane wylewami Zambezi.

Geografia Zambii